Sarpsborg FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 8 de maio de 1903. Sua sede fica em Sarpsborg.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1903
Sarpsborg